LCL Open Cup 2016 — прошедший в Москве и Санкт-Петербурге c 20 по 27 ноября предсезонный турнир Континентальной лиги по League of Legends, организованный компанией Riot Games.

Каждый матч LCL Open Cup проводился на обновлении 6.22 игры League of Legends, на карте «Ущелье Призывателей» в режиме «Выбор для турнира».

В соревновании принимали участие восемь команд, шесть из которых — участники Континентальной лиги по League of Legends (LCL). Четыре представителя профессиональной лиги начинали турнир с групповой стадии, а ещё две команды приглашены организатором в 1/2 финала. Ещё два участника LCL Open Cup определялись в двух онлайн-квалификациях — победитель каждой получил 100 тыс российских рублей из призового фонда, а также место в весеннем сплите Лиги Претендентов.

Призовой фонд кубка составил 1,5 млн российских рублей.

Формат и участники 
Групповой этап проводился в один круг с матчами до одной победы. Победитель каждой группы проходит в 1/2 финала, при наличии равного количества очков были предусмотрены тай-брейки. Команды были разбиты на две группы следующим образом:

Плей-офф проводился в формате с выбыванием после одного поражения с сериями матчей до 2-х побед. Следующие команды были посеяны в разные пары 1/2 финала турнира:

Коллективы «Gambit Gaming» и «Natus Vincere» отказались от участия в LCL Open Cup по причине несформированности своих составов.

Групповой турнир 
20 ноября в московском «GamerStadium» состоялись матчи группы A. По итогам одного круга игр и дополнительного тай-брейк раунда определился обладатель путёвки в плей-офф — «Team Just Alpha». «Бабушкины огурчики» расположились на 2-м месте, RoX — на 3-м.

По результатам матчей группы B, прошедших 25 ноября в санкт-петербургском Музее стрит-арта стал известен последний полуфиналист — им стал состав по LoL организации «Virtus.pro», который был собран за несколько дней до начала турнира. «Крутые бобры» расположились на последней строчке второй группы, а «Vaevictis eSports» выбыли из борьбы за путёвку в плей-офф последними.

Плей-офф 
Чемпионом LCL Open Cup стал коллектив «Albus NoX Luna», который в финале обыграл команду «Vega Squadron» со счётом 2:1. Оба финалиста обыграли своих оппонентов в полуфинале со счётом 2:0.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Репортаж на Cybersport.ru

Примечания 

Лига претендентов по League of Legends
Континентальная лига по League of Legends